Дивізіон 2: 1962 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1962 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІС «Гальмія» (Гальмстад), АІК Стокгольм, Ландскруна БоІС і ІФК Гольмсунд. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІС «Гальмія» (Гальмстад) та АІК Стокгольм.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 12 || 3 || 3 || 42 || 7 || 35 || 27
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 11 || 4 || 3 || 32 || 18 || 14 || 26
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 9 || 4 || 5 || 25 || 19 || 6 || 22
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 9 || 3 || 6 || 45 || 26 || 19 || 21
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 18 || 8 || 3 || 7 || 31 || 28 || 3 || 19
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Седергамнс ІФ]|| 18 || 7 || 3 || 8 || 19 || 27 || -8 || 17
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Гімонес ЦК|| 18 || 7 || 2 || 9 || 27 || 36 || -9 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|Буденс БК|| 18 || 3 || 7 || 8 || 23 || 36 || -13 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Калікс|| 18 || 4 || 3 || 11 || 16 || 31 || -15 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Шеллефтео ІФ|| 18 || 1 || 6 || 11 || 10 || 42 || -32 || 8
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|АІК Стокгольм|| 22 || 16 || 5 || 1 || 66 || 19 || 47 || 37
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 16 || 0 || 6 || 64 || 28 || 36 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 10 || 6 || 6 || 45 || 28 || 17 || 26
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 10 || 6 || 6 || 29 || 30 || -1 || 26
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 11 || 1 || 10 || 51 || 45 || 6 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 10 || 2 || 10 || 46 || 41 || 5 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 22 || 10 || 2 || 10 || 37 || 48 || -11 || 22
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|Авеста АІК|| 22 || 7 || 4 || 11 || 34 || 49 || -15 || 18
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Кумла|| 22 || 7 || 4 || 11 || 33 || 49 || -16 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Карлстадс БІК|| 22 || 8 || 1 || 13 || 47 || 53 || -6 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 22 || 6 || 2 || 14 || 37 || 55 || -18 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Чепінг ІС|| 22 || 4 || 1 || 17 || 22 || 66 || -44 || 9
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 18 || 4 || 0 || 67 || 23 || 44 || 40
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 22 || 13 || 4 || 5 || 39 || 24 || 15 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 10 || 3 || 9 || 54 || 42 || 12 || 23
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Оддевольд» (Уддевалла)|| 22 || 10 || 2 || 10 || 39 || 37 || 2 || 22
|-
| 5 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 22 || 10 || 2 || 10 || 42 || 44 || -2 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 35 || 38 || -3 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 7 || 6 || 9 || 37 || 39 || -2 || 20
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 8 || 4 || 10 || 34 || 38 || -4 || 20
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|Варбергс БоІС|| 22 || 9 || 1 || 12 || 36 || 41 || -5 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Тідагольмс ГІФ|| 22 || 8 || 2 || 12 || 23 || 36 || -13 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Біллінгфорс ІК|| 22 || 6 || 4 || 12 || 30 || 52 || -22 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Кунгсгамнс ІФ|| 22 || 6 || 1 || 15 || 41 || 63 || -22 || 13
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 13 || 5 || 4 || 53 || 24 || 29 || 31
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 22 || 13 || 5 || 4 || 64 || 41 || 23 || 31
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 12 || 7 || 3 || 46 || 27 || 19 || 31
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 22 || 10 || 6 || 6 || 39 || 27 || 12 || 26
|-
| 5 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 11 || 3 || 8 || 44 || 38 || 6 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"| «Сальте» БК (Карлскруна)|| 22 || 9 || 5 || 8 || 39 || 34 || 5 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Мальме БІ|| 22 || 9 || 2 || 11 || 38 || 40 || -2 || 20
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|Мутала АІФ|| 22 || 6 || 8 || 8 || 26 || 29 || -3 || 20
|- 
| 9 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 7 || 5 || 10 || 38 || 41 || -3 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Роо ІФ|| 22 || 7 || 3 || 12 || 29 || 36 || -7 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 4 || 4 || 14 || 20 || 52 || -32 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Томелілла ІФ|| 22 || 3 || 3 || 16 || 29 || 76 || -47 || 9
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 2 || 4 || 4
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|АІК Стокгольм|| 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 4 || 2 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 5 || 1 || 4
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 9 || -7 || 0
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1962 у Швеції